John Beresford (polospeler) (1866-1944), Engels polospeler 
 John Beresford (voetballer) (1966), Engels voetballer